Postcard Recordings — британский инди-лейбл, образованный Аланом Хорном в Глазго в 1979 году — сначала как средство раскрутки двух групп: Orange Juice и Josef K. Лозунг компании (который был выведен на обложку каждого её релиза) — «Звучание Юной Шотландии» — был своего рода ответом аналогичной декларации Motown (The Sound of Young America). Лейбл просуществовал недолго, но оказал большое влияние на развитие британской инди-сцены, явившись предтечей движений C81 и C86.

Первым релизом Postcard стал сингл Orange Juice «Falling and Laughing», записанный на средства Хорна и участников группы Эдвина Коллинза и Дэвида МакКлаймонта. Сингл, выпущенный тиражом лишь 1000 экземпляров, тут же оказался в центре внимания лондонской музыкальной прессы, а Эдвин Коллинз — на обложке NME. По мнению критика Саймона Рейнольдса во многом этот успех объяснялся всеобщей жаждой чего-то жизнеутверждающего — в дни, когда самоубийство Иэна Кёртиса из Joy Division погрузило музыкальное сообщество в глубокую депрессию.

Postcard подписал контракты с Aztec Camera и The Go-Betweens, но обанкротился в 1981 году. В 1992 году Хорн возродил Postcard и продолжает выпускать здесь пластинки.

Дискография. 1980—1981

Примечания

Литература

Ссылки 
 www.stylusmagazine.com. — Статья в журнале Stylus: «The Sound of Young Scotland».
 www.twee.net. — Статья o Postcard Records.

Инди-лейблы
Лейблы альтернативного рока
Лейблы звукозаписи, основанные в 1979 году